Вуффа (или Уффа ) записан в англосаксонских генеалогиях как король ранней Восточной Англии. Если он существовал, то правил в VI веке.

Вуффа был упомянут как сын Веххи и отец Титилы, но неизвестно, был ли Вуффа реальной исторической фигурой. Имя Вуффа было эпонимом династии Вуффинги, правившей королевской семьёй восточных англов до 749 года.

Беда считал Вуффу первым королем восточных англов, но автор Истории бриттов, написанной столетием позже, назвал Вехху первым правителем.

Предыстория 
Королевство Восточная Англия было независимым и долгоживущим англосаксонским королевством, которое было создано после того, как мигранты прибыли в юго-восточный Суффолк из области, ныне известной как Ютландия. Рейнберд Кларк определил Вехху как одного из лидеров новоприбывших: восточные англы предварительно отождествляются с гётами из древнеанглийской поэмы Беовульф. Историки также использовали такие источники, как Английская коллекция, в качестве помощи при вычислении даты основания королевства. Коллингвуд и Майерс используют письменные источники и археологические находки в качестве доказательства того, как именно был регион заселен во время и после V века, когда различные разрозненные группы прибыли в Норфолк и Суффолк из разных частей побережья и рек Фенов.

Королевство восточных англов было ограничено на севере и востоке Северным морем, на юге в основном непроходимыми лесами и Фенскими болотами на его западной границе. Главным сухопутным путем из Восточной Англии в то время был коридор, по которому проходила доисторическая Икнилдская дорога. Дамба Дьявола (недалеко от современного Ньюмаркета), возможно, когда-то была частью западной границы королевства, но ее строительство не может быть датировано достаточно точно, чтобы установить её англосаксонское происхождение.

Родословная и царствование 

Согласно династическому списку Восточной Англии в Английской коллекции, Вуффа был сыном Веххи и отцом Титилы. Его имя, которое является уменьшительной формой древнеанглийского слова волк, является эпонимом его династии Вуффинги (что в буквально означает род Вуффа). Было высказано предположение, что Вуффа и его династия, возможно, происходили из германского племени, известного как Варины: Вуффа отождествлялся с «Королём англов», как его изобразил византийский учёный Прокопий. Согласно Прокопию, варнийский принц VI века по имени Радигис был помолвлен с сестрой "Короля англов". Историк Майкл Вуд предположил, что до прихода династии Вуффа в Британию она была основана «каким-то могущественным и важным воином» из древнего королевского рода.

Согласно хронисту XIII века Роджеру Вендоверскому, Вуффа правил с 571 по 578 год, но происхождение этой информации неизвестно. По словам Майкла Вуда, современные данные свидетельствуют о том, что Вуффа правил Восточной Англией приблизительно в 575 году.

Беда назвал Вуффу дедом Редвальда, "от которого короли Восточной Англии называются Вуффингами", но мнение Беды о том, что Вуффа был первым королем восточных англов, противоречит Истории бриттов IX века, в которой вместо этого, по-видимому, упоминается человек по имени Гиллем Герча..В Истории бриттов Гиллем Герча внесен в список как часть длинной родословной:Один родил Кассера, который родил Титинона, который родил Тригила, который родил Родмунта, который родил Риппу, который родил Гильему Герчу, который был первым королем восточных англов. Герча родил Вуффу, который родил Титила, который родил Эни, который родил Эдрика, который родил Альдвульфа, который родил Элрика.

Историк XIX века сэр Фрэнсис Палгрев запутал ситуацию, заявив, что "Герча - это искажение имени Уффа, или Вуффа, возникающее в первую очередь из-за произношения британского писателя, а во вторую очередь из-за ошибки переписчика". Кирби, однако, пришел к выводу, что Ненниус имел в виду, что именно Вехха, а не Вуффа, был самым ранним королем Вуффингов.

Отсутствие документальных свидетельств не позволяет ученым узнать, является ли Вуффа чем-то большим, чем легендарная фигура, и истинная личность первого короля Восточной Англии не может быть установлена с уверенностью. Историк Мартин Карвер утверждал, что Вуффу «лучше всего рассматривать как символическую фигуру, олицетворённую из мифа о королевском происхождении». Считается, что Вуффа основал суффолкскую деревню Уффорд, что обычно переводится как Брод Уффы.

Позже короли Восточной Англии заявили о своем праве на правление, будучи потомками Вуффа, точно так же, как кентские короли заявляли о своём происхождении от Эска.

Династия Вуффинги: 
{{familytree|border=1||||||||||WEH|WEH= Вехха}}

{{familytree|border=1||||||||||WUF|WUF=Вуффа}}

{{familytree|border=1||||||||||TYT|TYT=Титила}}

Примечания

Литература

Ссылки 
 Вуффа

Вуффинги
Короли Восточной Англии VI века